Революционер может означать:
 Революционер — тот, кто активно участвует в революции (качественном изменении, скачке в развитии общества, природы или познания, сопряжённом с открытым разрывом с предыдущим состоянием), а также тот, кто готовит революцию и призывает к ней.
 Революционер — посёлок в Грачевском районе Оренбургской области.

Фильмы 
 «Революционер» — российский фильм 1917 года режиссёра Евгения Бауэра.
 «Революционер» — индийский фильм 1990 года.